Robin Cook (politico) (1946-2005) – politico britannico
Robin Cook (scrittore) (n. 1940) – romanziere statunitense
Derek Raymond (1931-1994), noto anche come Robin Cook – romanziere britannico
Jonas Ekfeldt, noto anche come Robin Cook – produttore musicale e cantante svedese
Robin Cooke, barone Cooke di Thorndon (1926-2006) – giudice neozelandese e in seguito membro della camera dei Lord britannica